La route départementale 36, ou RD 36, ou D36, est située :
 dans le département des Yvelines, elle relie Trappes à Châteaufort
 dans le département de l'Essonne, elle relie Châteaufort à Palaiseau

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

036